Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2003 vond plaats van 11 tot en met 17 augustus 2003 in de Canadese stad Toronto. Het was de 102e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2003. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het National Tennis Centre.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was als derde geplaatst. Ze bereikte de kwartfinale, waarin ze werd uitgeschakeld door Jelena Dementjeva (9).

De Belgische Kim Clijsters was als eerste geplaatst. Zij werd in de derde ronde verslagen door de ongeplaatste Russin Lina Krasnoroetskaja, die vervolgens opstoomde naar de finale.

De titel werd gewonnen door de als tweede geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne. In de eindstrijd versloeg ze Krasnoroetskaja met overmacht: 6–1 en 6–0. De Belgische wist voor het eerst de Rogers Cup op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel. Zij won US$ 192.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez waren als eersten geplaatst. Daardoor kregen zij een vrije doorgang naar de tweede ronde, waar zij echter niet wisten te winnen.

Het als vierde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale wonnen zij in drie sets van het ongeplaatste koppel María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Russin Koeznetsova had daarnaast nog drie titels met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 167.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2003
Toronto
Sportevenement in Toronto